Сергей Степанович Щегрикович (; 19 декабря 1990, Минск, Белорусская ССР) — белорусский футболист, полузащитник.

Карьера 
Начал карьеру в минском МТЗ-РИПО (позже «Партизан»). Играл за фарм-клуб МТЗ-РИПО-2 и дубль. Не смог занять место в основе и летом 2010 года перешел в брестское «Динамо». После сезона 2011 оставил брестский клуб и в августе 2012 года стало игроком «Минска», но не смог закрепиться в столичном клубе.

В феврале 2013 года перешел в «Смолевичи-СТИ». Начало сезона пропустил из-за травмы, но потом закрепился в основе смолевичского клуба.

В январе 2014 года по истечении срока контракта покинул смолевичский клуб, после чего пытался трудоустроиться в «Гомеле». В результате не подошел гомельскому клубу и в феврале 2014 года оказался в составе мозырьской «Славии», которой помог вернуться в высшую лигу по итогам сезона 2014. В сезоне 2015 продолжал быть основным игроком мозырян, выступал на позиции правого защитника.

В феврале 2016 года отправился на просмотр в клуб «Крумкачы», с которым в марте подписал контракт. В сезоне 2016 был основным правым защитником минчан. В декабре 2016 года по истечении срока действия контракта покинул «Крумкачы» [7].

В январе 2017 года присоединился к «Слуцку», с которым в феврале подписал контракт. Начинал сезон 2017 на скамейке запасных, позже стал появляться в основном составе. Во второй половине сезона снова стал чаще оставаться на скамейке запасных. В декабре 2017 года продлил контракт со «Слуцком». В конце 2018 года покинул «Слуцк» и в первой половине сезона 2019 года играл за клуб первой лиги «Рух» (Брест). В брестской команде чаще выходил на замену. В августе 2019 года он покинул «Рух».

В апреле 2020 года перешел в клуб «Островец» из Второй лиги, где играл до конца года.

Личная жизнь 
Двоюродный брат Дмитрий Щегрикович тоже профессиональный футболист.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Минска»
 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Партизан-2»
Игроки ФК «Партизан» Минск
Игроки ФК «Динамо-Брест»
Игроки ФК «Минск»
Игроки ФК «Смолевичи»
Игроки ФК «Славия-Мозырь»
Игроки ФК «Крумкачи»
Игроки ФК «Слуцк»
Игроки ФК «Рух» Брест 
Игроки ФК «Островец»